VM i snooker 1948 var de sjuttonde världsmästerskapen i snooker. Tävlingen hölls i Leicester Square Hall i London, England. Engelsmannen Fred Davis, yngre bror till Joe Davis, som vunnit de första femton VM-turneringarna, tog detta år sin första VM-titel. Han slog försvarande mästaren, skotten Walter Donaldson i finalen.

Resultat

Huvudturnering

Kval

Källor 

 Everton, Clive: Guinness Book of Snooker, Guinness Superlatives Ltd, 1981.

Externa länkar 
 Global Snooker Coverage
 Armchair Gm Coverage

1948 i Storbritannien
Sportåret 1948
1948
Sportevenemang i London